De Allsvenskan 1999 was het 75ste seizoen in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, die werd opgericht in 1923. Het seizoen begon op 10 april en eindigde op 30 oktober 1999. In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 488 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,68 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van trainer-coach Åge Hareide won Helsingborgs IF de vierde landstitel uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Örebro SK  handhaaft zich ten koste van Assyriska; Kalmar FF degradeert na verlies tegen GAIS Göteborg.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 1998/99
Svenska Cupen 1999/00
Zweeds voetbalelftal in 1999

1999
Allsvenskan